Das Virginia Slims of California 1985 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 18. bis zum 25. Februar 1985 statt. Die Tschechoslowakin Hana Mandlíková konnte ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Im Doppel war sie an der Seite der Australierin Wendy Turnbull erfolgreich.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Oakland